Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2003 () проводился с 1 по 9 февраля 2003 года в городе Оттава (провинция Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 54-й раз для юниоров-мужчин, в 33-й раз для юниоров-женщин, в 11-й раз в провинции Онтарио и во 2-й раз в городе Оттава.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимали участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (12-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Steve Laycock стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Даррен Молдинг). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Martin Crete).

В женском турнире чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Марлиз Миллер стала чемпионом во 2-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Robyn Mattie). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Desiree Robertson).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Matthew Blandford ()
 Среди женщин: Jackie Komyshyn ()

 Приз за честную игру (Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются по четыре игрока (независимо от позиции) и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (Arnold Asham Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Alex Mowat ()
 Среди тренеров женских команд: Len Komyshyn ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Daniel Sherrard ()
 Среди женщин: Meaghan Hughes ()

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2003
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2003

Спорт в Канаде в 2003 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Оттаве
Февраль 2003 года